A 2010. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 15-én rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a svájci Dario Cologna nyerte meg. A Magyarországot képviselő Tagscherer Zoltán a 81. helyen végzett.

Végeredmény 
A versenyzők szabadstílusban versenyeztek. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források

További információk 

F15